Aleksandr Abramovič Kabakov – scrittore e pubblicista russo
 Georgi Kabakov – arbitro di calcio bulgaro
 Illja Kabakov – artista ucraino